Basantpur (Bara)
 Basantpur (Parsa)

Zobacz też